Bogusław Leśnodorski (1914–1985) − polski profesor UW, historyk, prawnik
 Bogusław Leśnodorski (ur. 1975) − polski prawnik, prezes Legii Warszawa